Bauch steht für:

 Abdomen, beim Menschen und bei Säugetieren den Bereich des Rumpfes zwischen Brustkorb und Becken
 Adipositas, in der Umgangssprache das Fettpolster in diesem Bereich
 Bauch (Klinge), Begriff aus der Waffenkunde
 Bauch (Segel), Wölbung eines Segels
 Resonanzkörper einiger Musikinstrumente
 bei einer Welle die Orte maximaler Amplitude, siehe stehende Welle

Bauch ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Bauch (* 1939), deutscher Politiker (CDU)

 Botho Bauch (1897–1973), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Bruno Bauch (1877–1942), deutscher Philosoph
 Eduard Bauch (1876–1936), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bad Kissingen
 Emil Bauch (1823–um 1890), deutscher Maler
 Erhart Bauch (1921–1991), deutscher Grafiker, Typograf, Illustrator und Pädagoge
 Georg Bauch (1820–1886), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Georg Curt Bauch (1887–1967), deutscher Maler und Bildhauer
 Günther Bauch (* 1939), deutscher Ringer
 Gustav Bauch (1848–1924), deutscher Lehrer und Regionalhistoriker
 Herbert Bauch (* 1957), deutscher Boxer

 Jost Bauch (1949–2018), deutscher Soziologe und Publizist

 Kirstin Bauch (* 1980), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Kurt Bauch (1897–1975), deutscher Kunsthistoriker
 Marc Bauch (* 1973), deutscher Lehrer und Autor

 Robert Bauch (1897–1957), deutscher Botaniker, Ökologe und Genetiker

 Siegfried Bauch (* 1934), deutscher Ökonom
 Werner Bauch (1902–1983), deutscher Landschaftsarchitekt und Hochschullehrer 

Siehe auch: